Limestone Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Limestone Lake (Grassberry River), in Saskatchewan
 Limestone Lake (Limestone Creek), im Thunder Bay District, Ontario
 Limestone Lake (Limestone River), in Manitoba
 Limestone Lake (Vancouver Island), im Strathcona Provincial Park, British Columbia

Siehe auch:
 Little Limestone Lake